

Patronyme 

 Albert Duchesne (1851-1921), homme politique français ;
 André Duchesne (1584-1640), historien français ;
  ;
 Ernest Duchesne (1874-1912), médecin français ayant découvert les propriétés antibiotiques de moisissures ;
 François Duchesne (1616-1693), historien français ;
 Gaétan Duchesne (1962-2007), joueur de hockey sur glace québécois ;
  ;
 Jean-Baptiste-Joseph Duchesne (1770-1856), peintre en miniature français ;
 Joseph Duchesne [Quercetanus] (1544-1609), médecin alchimiste ;
 Marie Antoinette Cailleau, veuve Duchesne (après 1713-1793), éditrice française ;
  ;
 Lucien-René Duchesne (1908-1984), maire de la ville de la Celle Saint-Cloud (Yvelines) de 1959 à 1981 ;
  :
 Pierre-Yves Duchesne ( 1967-), metteur en scène et directeur vocal belge ;
 Steve Duchesne (1965-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Suzanne Duchesne (1953-), écrivaine québécoise ; 
 Vincent Duchesne (1661-1724), moine bénédictin français et architecte ;
 Zoé Duchesne (1981-), mannequin, actrice et artiste canadienne.

Toponyme 

 Comté de Duchesne, comté de l’État de l'Utah aux États-Unis ;
 Duchesne, siège du comté de Duchesne
 Duchesne, cours d'eau américain, principal affluent de la rivière Green River ;
 Fort Duchesne, census-designated place située dans comté de Uintah, dans l’Utah, aux États-Unis.

Autre 

 

Homonymie de patronyme